

Sigle 
 Independent Moving Pictures casa di produzione cinematografica
 Interface Message Processor nodo a commutazione di pacchetto precursore degli attuali routers
 Istituti Musicali Pareggiati – tipologia di conservatori privati compresi nella denominazione Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 Investigational Medicinal Products – Forma farmaceutica di un principio attivo o placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica.

Codici 
 IMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Imperatriz (Brasile)

Chimica 
 IMP – abbreviazione di inosinmonofosfato

Folclore
Imp  – creatura presente nel folklore britannico